Nuts steht für:

 Die Nuts, ehemalige deutsche Popband
 Nuts (Poker), in einer bestimmten Situation bestmögliche Hand beim Poker
 Nuts (Schokoriegel), Marke für Schokoriegel
 Nuts… Durchgedreht, Filmdrama aus dem Jahr 1987
 als Spitzname für Anthony McAuliffe, US-amerikanischer General (1898–1975)

NUTS steht für:

 NUTS, Gebietseinheiten innerhalb der EU (französisch: Nomenclature des unités territoriales statistiques)

NUTS

pt:Nuts